Annona – divinità italica
Annona – approvvigionamento alimentare delle città, da cui il termine "assessorato all'annona" per indicare l'organo comunale che segue il piccolo commercio
Annona – città statunitense nel Texas
Annona – genere di piante della famiglia delle Annonaceae, di cui fanno parte:
Annona cherimola
Annona muricata
Annona purpurea
 8835 Annona – asteroide della fascia principale